Штафета младости, палица која је ношена по целој Југославији у част Тита и Дана младости
 Штафета (трка), атлетска или пливачка трка у којој се такмиче тимови